Teo es un personaje de libros infantiles creado en 1977 en Barcelona por Violeta Denou, seudónimo de un grupo de ilustradoras: Asunción Esteban, Carlota Goyta y Anna Vidal.

Teo alcanzó fama internacional, tiene publicados más de 150 títulos que han estado traducidos a más de 15 idiomas. Como consecuencia de este triunfo ha recibido varios premios internacionales de literatura infantil. En 1996, los estudios BRB Internacional hicieron una adaptación para la televisión de las aventuras de este célebre personaje.

En 2007, Teo cumplió su 30 aniversario, siendo uno de los personajes más queridos por los niños. A lo largo de estos años Teo ha formado parte de la vida de los más pequeños ayudándoles en su crecimiento y aprendizaje, desde los primeros meses de vida hasta los 7 años de edad.

Los tres primeros libros son: Teo va en Tren, Teo va en barco y Teo va en avión. Las historias giran alrededor de Teo, un niño simpático y curioso, que ayuda a aprender valores a los más pequeños. Su éxito está en que los niños se sienten identificados con sus aventuras diarias.

En 2009 se decidió modificar el volumen Teo va a la playa con la finalidad de concienciar a los más pequeños de los efectos nocivos de la exposición solar. En la actualidad, Violeta Denou trabaja en nuevos proyectos para Teo.

El Consejo de Ministros concede a Violeta Denou, autora de Teo, la medalla de las Bellas Artes en 2011.

Actualmente, el colectivo Violeta Denou está formado por Asunción Esteban y Carlota Goyta, que continúan trabajando con Teo y asumiendo con ilusión nuevos retos de futuro.

Personajes 
Los personajes que aparecen en los libros son:
 Teo, es un niño simpático y divertido a quien le gustan mucho los animales y la naturaleza. Es un amigo de juegos y aventuras. Le gusta descubrir el mundo que le rodea conjuntamente con su familia y amigos.
 Pablo, es su hermano pequeño. Travieso, alegre y muy activo, imita a su hermano mayor en todo. A veces está celoso de su hermana pequeña.
 Cleta, hermana de Teo. Es el bebé de la familia. Es muy divertida y sigue a sus hermanos gateando por toda la casa. Le gusta mucho que le peinen el flequillo con un lazo.
 Puck, es el perro de la familia. Es un perro negro que siempre sigue a los niños de la casa y juega con ellos. Teo y su padre son los encargados de cuidarlo y sacarlo a pasear.
 Rita, su madre. Es alegre y cariñosa. Le gusta mucho cantar, ir en bicicleta y organizar juegos para sus hijos. También les ayuda con los deberes del colegio.
 Pepe, es el padre y hermano del tío Luis. Es panadero y le gusta mucho la naturaleza y los deportes. Colabora siempre en casa y juega con sus hijos.
 Abuela Cleta, es su abuela. Es muy buena cocinera y hogareña.  Sabe muchas historias que explica a sus nietos cuando la van a visitar.
 Abuelo Teo, es su abuelo. Es un hombre a quien le gusta mucho la naturaleza, tiene un huerto. También le gusta mucho pescar. Además, tiene mucha paciencia con los niños.
 Tia Rosa, es la tía-abuela de Teo. Es la hermana del abuelo de Teo. Es buena, imaginativa y un poco estrafalaria.
 Tío Luis, marido de la tía Clara. Es profesor de un colegio. Muy inteligente, le gusta la música, la lectura y el arte.
 Tía Clara, es la tía de Teo. Es la madre de Clara, Pedro y Luis. Es modista y muy simpática.
 Luis, primo de Teo. Es muy parecido a su padre, estudioso, simpático, pero con carácter. Juega al básquet.
 Clara, prima de Teo. Se lleva muy bien con su primo Teo. Es muy dulce y cariñosa, pero muy activa, ya que muestra interés por todo.
 Pedro, primo de Teo. Es despistado, desordenado y siempre llega tarde. Le apasionan los insectos y los pequeños animales. Es el menos estudioso de la familia.
 Susana, amiga del colegio de Teo. Es de otro país y otra cultura. Se lleva muy bien con Teo y le enseña las costumbres y tradiciones de su país.
 Tina, amiga de Teo. Es una niña oriental adoptada por unos amigos de los padres de Teo. Va al mismo colegio que Teo y Susana. Le gusta el teatro y los títeres.

Curiosidades 
 En el libro titulado "Teo y su cumpleaños", uno de los niños de la fiesta aparece leyendo uno de los cuentos de la serie de Teo, abierto por una página en la que aparecen Teo y su padre.
 Teo siempre aparece en todos los dibujos de cada libro, ya sea como protagonista de la acción, en segundo plano o muy alejado de ella; excepto en el libro titulado "Teo en tren", en el cual no aparece en la lámina en la que el tren va a entrar en un túnel, ya que para ello, tendría que sacar la cabeza por la ventanilla creándose una situación peligrosa que los niños no deben aprender.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Teo

Personajes de historieta